Суперлига Србије у сезони 2011/12. је шесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2010/11. из лиге је испала екипа Смедерево, а из нижег ранга је ушао Клек Србијашуме.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2011.
Одбојка у 2012.